George Clifford kan syfta på bland andra:

* George Clifford, 3:e earl av Cumberland (1558–1605), engelsk ädling
 George Clifford III (1685–1760), nederländsk bankir och botaniker